Blue Mound (Illinois)
 Blue Mound (Kansas)
 Blue Mound (Texas)

 Blue Mounds (Wisconsin)